Basalt Point är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Havet är nära Basalt Point västerut. Den högsta punkten i närheten är Wawel Hill,  meter över havet,  kilometer norr om Basalt Point. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Commandante Ferraz Station,  kilometer norr om Basalt Point.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis